Le tournoi de Philadelphie est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1974, classée en catégorie VS Tour, se dispute du 22 au .

Olga Morozova remporte le simple dames. En finale, elle bat Billie Jean King.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Billie Jean King.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Philadelphie
 Saison 1974 de tennis féminin

Lien externe

Navigation 

WTA 1974
Philadelphie
Tennis aux États-Unis en 1974
Sport en avril 1974